Örestad eller Ørestad kan syfta på:

Ørestad – en del av stadsdelen Amager Vest på ön Amager i Köpenhamns kommun, byggt på 1990-talet och framåt.
Ørestad station – en station för Öresundsbanan och Köpenhamns metro
Örestad användes på 1950-1970-talen om tätorterna på båda sidor om Öresund som man tänkte sig skulle växa ihop efter byggande av Öresundsbron och HH-tunneln. Området kallas numera för Öresundsregionen.

Se även
Örestads GK